

Pessoas 
 Peninha (compositor)
 Peninha (jornalista)
 Peninha (político)  – político brasileiro

Outros 
Peninha (Disney) – personagem de quadrinhos
Peninha (revista) – revista em quadrinhos do personagem acima
Capela de Nossa Senhora da Penha (Colares) – conhecida como Santuário da Peninha

Desambiguações de epônimos